Murgasz (schronisko) –
 Murgasz (szczyt) –
 Murgasz (wieś) –

Zobacz też